Julianus ist

 ein männlicher Vorname in seiner lateinischen Form, siehe Julian
 eine ehemals gültige Gattung der Frösche, Julianus (Gattung), siehe Scinax uruguayus